12-й выпуск Амстел Голд Рейс — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка длиной 230 километров со стартом в Херлене и финишом в Мерссене была проведена 9 апреля 1977 года. 

Победу на гонке одержал нидерландец Ян Рас из команды «Frisol-Gazelle-Thirion».

Участники 
На гонке стартовали 145 гонщиков. До финиша доехали 54 гонщика, представляющих 16 велокоманд.

Обзор 
В финале гонки успехом увенчалась атака Йоса Схиппера, к которому сумели переложиться сначала Герри Кнетеманн, а затем Ян Рас и Хенни Кёйпер. Эдди Меркс и Фредди Мартенс, главные фавориты гонки, следили в первую очередь друг за другом и упустили беглецов. Во время третьего прохождения Кауберга Йос Схиппер выпал с группы лидеров. Кнетеман и Кёйпер, выступающие за одну команду, пытались сбросить Яна Раса на оставшейся дистанции, но и им этого не удалось и Рас выигрывал гонку, переспринтовав их.

Результаты

Ссылки 
 
 Амстел Голд Рейс 1977 на CycleBase

1977 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 1977 году
Апрель 1977 года